Honkytonk Man ou Honky Tonk Man fait référence à :
Honkytonk Man, un film américain réalisé par Clint Eastwood, sorti en 1982
The Honky Tonk Man, le nom de scène du catcheur américain Roy Wayne Farris.

Voir aussi